William Douglas Hamilton – archeologo, diplomatico, antiquario e vulcanologo britannico
 William Douglas-Hamilton, duca di Hamilton – nobile scozzese
 William Douglas-Hamilton, XII duca di Hamilton – nobile scozzese